Beiglböck ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Beiglböck (1905–1963), österreichischer Internist
 Wolf Beiglböck (* 1939), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 (6718) Beiglböck, Asteroid des Hauptgürtels